Le Fudbalski Klub Metalac Gornji Milanovac (en ), plus couramment abrégé en FK Metalac, est un club serbe de football fondé en 1961 et basé dans la ville de Gornji Milanovac.

Le club évolue actuellement en Super Liga serbe.

Historique

Bilan par saison 

Légende

Personnalités du club

Présidents du club 
  Dušan Dražović
  Rajko Nešković

Entraîneurs du club 

  Slavenko Kuzeljević (2005 - 2009)
  Nenad Milovanović (2009 - 2010)
  Miodrag Starčević (2010)
  Zvonko Živković (2010)
  Miodrag Radanović (2010 - 2011)
  Nenad Milovanović (2011)
  Milan Đuričić (2011)
  Neško Milovanović (2011)

  Jovica Škoro (2011)
  Neško Milovanović (2012)
  Vladica Petrović (2012)
  Dragan Lacmanović (2012)
  Vladica Petrović (2012 - 2013)
  Slavenko Kuzeljević (2013)
  Aleksandar Janjić (2013 - 2014)
  Vladica Petrović (2014 - 2015)

  Nenad Vanić (2015 - 2017)
  Miloš Kruščić (2017 - 2018)
  Aleksandar Janjić (2018)
  Aleksandar Stanković (2018 - 2020)
  Žarko Lazetić (2020 - 2021)
  Milija Žižić (2021 - )

Annexes

Liens externes

Notes et références 

Club de football en Serbie
Club de football fondé en 1961